, « jeune » en breton, est un adjectif utilisé pour désigner :
 Ar Re Yaouank, un groupe de musique bretonne ;
 le Festival Yaouank, festival de musique bretonne se déroulant dans la région de Rennes.